Антья́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південний схід від Парижа, 100 км на захід від Діжона, 60 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 80 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 172,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки

Посилання 

 Антьян на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Антьян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Ньєвр